

Patronyme 

 Alfred de Vigny, poète romantique du 
 De Vigny, acteur du

Communes

Communes actuelles 
 Vigny, commune française de la Moselle
 Vigny, commune française du Val-d'Oise

Anciennes communes 
 Vigny, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Brenthonne
 Vigny, ancienne commune française de Saône-et-Loire, intégrée à Digoin depuis 1965

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France